Уразаево — название населённых пунктов в России:

 Уразаево — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Уразаево — деревня в Караидельском районе Башкортостана.
 Уразаево — деревня в Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области.
 Уразаево — село в Агрызском районе Татарстана.
 Уразаево — село в Азнакаевском районе Татарстана.
 Уразаево — деревня в Актанышском районе Татарстана.
 Уразаево — деревня в Кукморском районе Татарстана.